Rümmele ist der Familienname folgender Personen:

Elmar Rümmele (1927–2008), österreichischer Wirtschaftsjurist und Politiker
Karl Rümmele (1859–1942), deutscher Eisenbahn-Bauingenieur 
Oskar Rümmele (1890–1975), deutscher Gewerkschafter und Politiker
Wolfgang Rümmele (1946–2019), österreichischer Bürgermeister in der Stadt Dornbirn